Hanssuesia — род птицетазовых динозавров из семейства пахицефалозаврид (Pachycephalosauridae), известных по ископаемым остаткам из верхнемеловых (кампанских) отложений Северной Америки. Единственный вид — Hanssuesia sternbergi. Возможно, младший синоним Stegoceras.

История открытия 
Hanssuesia известна по голотипу NMC 8817 и шести упомянутым образцам (в основном лобно-теменным «куполам»), которые были обнаружены в отложениях  (формации  и ) в Альберте, Канада, а также в верхней части  в Монтане, США. 

Вид описали американские палеонтологи Барнум Браун и  в 1943 году под названием Troodon sternbergi (в честь палеонтолога Чарльза Штернберга), ошибочно определив его как троодонтида (авторы описания классифицировали «троодонтид» как птицетазовых динозавров группы орнитопод; ныне это название используется по отношению к семейству хищных динозавров). В 1945 году сам Штренберг классифицировал вид как Stegoceras sternbergi. Был выделен в самостоятельный род ‘Hanssuessia’ Р. М. Салливаном в 2003 году; в том же году Салливан исправил название рода на Hanssuesia. Родовое название дано в честь палеонтолога .

Тереза Марианская и соавторы в 2004 году перечислили таксон ‘Hanssuessia sternbergi’ как синоним Stegoceras validum. Авторы аннотации, опубликованной Канадским обществом палеонтологии позвоночных () в 2020 году, пришли к выводу о том, что H. sternbergi является онтогенетической стадией  (также в синонимию последнего вида был включён Gravitholus albertae).

Филогения 
Кладограмма по филогенетическому анализу  и соавторов (2013):

Примечания

Литература 

 

Пахицефалозавры
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Северной Америки
Фоссилии, описанные в 2003 году
Фоссилии из меловых отложений Канады
Фоссилии из меловых отложений США
Ханс-Дитер